Kurjan steht für:
 Anatoli Kurjan (* 1942), russischer Leichtathlet
 Kurjan (Dorf), Dorf im Kreis Fier in Albanien